Центра́льное — село в Родинском районе, Алтайский край, Россия. Административный центр Центрального сельсовета.

География 
Село Центральное находится на равнинной территории Кулундинской степи, возле реки Гривянская, левого притока реки Кучук.

 Уличная сеть
В селе 12 улиц.

 Расстояние до
 районного центра Родино: 25 км.
 краевого центра Барнаул: 257 км.

 Ближайшие населенные пункты
Вознесенка 5 км, Красный Алтай 7 км, Пятков Лог 11 км, Малиновка, 17 км, Коминтерн 19 км, Кочки 19 км, Ярославцев Лог 21 км, Каяушка 21 км.

 Климат
Климат умеренно континентальный: тёплое лето и морозная зима. Зима морозная и продолжительная, лето короткое. Самый жаркий месяц ― июль. Годовое количество атмосферных осадков 320 мм. В районе часто дуют ветра юго-западного направления, средняя годовая скорость ветра 4,5 м/сек. Повышение скорости ветра более 6 м/сек. сопровождаются летом пыльными бурями, зимой — метелями.

Транспорт
Село соединяет с районным, краевым центром и соседними населёнными пунктами сеть региональных дорог и трасса Барнаул — Алейск — Павлодар. Ближайшая железнодорожная станция находится в Новоблаговещенке.

Население

История 
Весной 1954 года в СССР началось освоение целинных и залежных земель, около двух с половиной тысяч новоселов осваивали земли Родинского района. Село Центральное было образовано в 1954 году  как центральная усадьба нового целинного совхоза «Первомайский». Официальный статус село получило в 1959 году.

Инфраструктура 
ООО «Центральное»: занимается растениеводством и иной деятельностью, есть школа и детский сад, ФАП, сельский клуб. Коммунальные услуги предоставляет МУП «Первомайское».

Примечания 

Населённые пункты Родинского района